Óriáspanda – (Ailuropoda melanoleuca, Ursus melanoleuca)
 Kis panda – Vörös macskamedve (Ailurus fulgens)
 Panda algoritmus – a Google kereső egyik algoritmusa
 Panda autómodell – a FIAT egyik személygépkocsi-modellje
 Panda metrókocsi – az M3-as metróvonalon közlekedő fehér-fekete színű új típusok beceneve (81–714.2K és 81–717.2K típusok, a Metrovagonmas által felújított korábbi Ev3, 81–717, és 81–714 típusokat felváltó szerelvények)